Рашит Каиржанович Акимов (; род. 15 марта 1954, Ульгули, Иртышский район, Павлодарская область, Казахская ССР, СССР) — казахский государственный деятель. Аким Кокшетау (2004—2007). Депутат сената парламента Республики Казахстан от Акмолинской области (2014—2020).

Биография 
Начал трудовой путь в 1970 году разнорабочим совхоза.

Окончил в 1980 году Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности ветеринарный врач, в 2005 году Юридическую академию «Фемида» по специальности юрист.

Подполковник запаса Вооружённых Сил СССР.

1980—1983 годы — старший ветеринарный врач учебно-опытного хозяйства Целиноградского сельскохозяйственного института.

1984—1987 годы — аспирант Витебского ветеринарного института, кандидат ветеринарных наук (тема диссертации: «Аэрозоли иммуномодуляторов в комплексной терапии и профилактике бронхопневмонии ягнят»).

1987—1993 годы — ассистент, главный ветеринарный врач, заместитель директора учебно-опытного хозяйства Целиноградского сельскохозяйственного института.

1993—1994 годы — заместитель главы Целиноградской районной администрации.

1994—1997 годы — председатель правления АО «Нура».

Занимал посты акима:
 Целиноградский район (июль 1997 — апрель 1999);
 Щучинский район (апрель 1999 — октябрь 2004);
 Кокшетау (октябрь 2004 — сентябрь 2007);
 Астраханский район (сентябрь 2007 — апрель 2012);
 Аккольский район (апрель 2012 — февраль 2013).

Февраль 2013 года — октябрь 2014 года — заместитель акима Акмолинской области.

С октября 2014 года по 2020 г. — депутат сената парламента Республики Казахстан от Акмолинской области.

Награды 
 Орден «Курмет» (1999)
 Орден «Парасат» (2007)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)

Примечания

Ссылки 
 Страница депутата Рашита Акимова на сайте сената парламента Казахстана

Члены КПСС
Члены партии «Аманат»
Акимы Кокшетау
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Выпускники Казахского агротехнического университета
Акимы Аккольского района